Людми́ла Арка́дьевна Ана́нько (род. 19 апреля 1982 года, Новогрудок, Гродненская область) — белорусская биатлонистка, бронзовый призёр чемпионата мира 2005 года в женской эстафете, двукратная чемпионка Европы в эстафете, участница Олимпийских игр 2002 и 2006 годов.

Достижения

Чемпионаты мира 
 Бронзовая медаль, эстафета — 2005
 4-е место, эстафета — 2003

Кубок мира 
 Сезон 2003/04 — 54-е место в общем зачёте
 Сезон 2004/05 — 59-е место в общем зачёте
 Сезон 2005/06 — 67-е место в общем зачёте
 Сезон 2006/07 — 34-е место в общем зачёте
 Сезон 2007/08 — 66-е место в общем зачёте
 Сезон 2008/09 — 77-е место в общем зачёте
 Сезон 2009/10 — 78-е место в общем зачёте

По окончании сезона 2009—2010 приняла решение о завершении карьеры.

Олимпийские игры 
 Зимние Олимпийские игры 2002
 Индивидуальная гонка 15 км — не финишировала

 Зимние Олимпийские игры 2006
 Эстафета 4x6 км — 4 место
 Спринт 7,5 км — 42 место
 Гонка преследования 10 км — выбыла

Примечания

Ссылки 
 Профиль IBU
 Профиль на сайте Белорусской федерации биатлона

Персоналии по алфавиту
Биатлонисты по алфавиту

Родившиеся 19 апреля
Родившиеся в 1982 году
Родившиеся в Новогрудке
Биатлонисты Белоруссии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы мира по летнему биатлону
Чемпионы Европы по биатлону